Gaggenau steht für:

 Gaggenau, Stadt in Baden-Württemberg
 Gaggenau Hausgeräte, Unternehmen ehemals in Gaggenau, heute in München
 Gaggenau, eine Marke des ehemaligen deutschen Automobilherstellers Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau